

Presentación previa 
El estadounidense Alex Kuznetsov fue el campeón defensor. Perdió en primera ronda con el español Rubén Ramírez Hidalgo por 3-6, 7-5, 2-6.

El australiano Nick Kyrgios ganó el título, derrotando al serbio Filip Krajinović en la final, 7–610, 6–4.

Cabezas de serie 

 Alex Bogomolov, Jr. (Segunda ronda)
 Donald Young (Cuartos de final)
 Jack Sock (Primera ronda)
 Michael Russell (Primera ronda)

<ol start="5">
  Tim Smyczek ''(Primera ronda)
  Alex Kuznetsov ''(Primera ronda)
  Facundo Bagnis ''(Primera ronda)
  Peter Polansky (Segunda ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Sarasota 2014